Carretão - máquina normalmente de tração animal destinada ao beneficiamento e moagem de grãos
Agelasticus cyanopus - espécie de ave cujo nome popular no Brasil é "carretão"
Compsothraupis loricata - espécie de ave cujo nome popular no Brasil é "carretão"
Carretão (Seropédica) - bairro do referido município brasileiro

Desambiguação